Accuracy International, een Engelse wapenproducent
 Adobe Illustrator, een computerprogramma voor vectorafbeeldingen
 Air India, aangeduid met de IATA-code AI
 American Idol, een talentenjachtprogramma voor televisie
 Amnesty International, een mensenrechtenorganisatie
 Anguilla, aangeduid met de landcode AI volgens ISO 3166-1, onder andere als code voor voertuigen
 Kunstmatige intelligentie (artificial intelligence), een tak van wetenschap
 Computergestuurde tegenstander
 A.I.: Artificial Intelligence, een Amerikaanse film uit 2001 van Steven Spielberg

 .ai, het achtervoegsel van domeinnamen in Anguilla
 ad interim, zie Lijst van Latijnse spreekwoorden en uitdrukkingen
 Vogelpest (aviaire influenza), een vogelziekte
 Drievingerige luiaard of Bradypus tridactylus, een soort luiaard

Chinese achternaam
 Ai (achternaam)

Japanse meisjesnaam
 Ai Kobayashi, Japans stemactrice
 Ai Maeda, Japans actrice
 Ai Otsuka, Japans singer-songwriter
 Ai Sugiyama, Japans tennisspeelster
 Ai Takahashi, Japans zangeres

 Overig
 Ai (dialect), een vorm van Hakkanees die in China wordt gesproken
 Ai (stad), twee plaatsen in het oude Palestina
 Ai (China), een koning van de Chinese stad Cai in de staat Chu tijdens de Periode van de Strijdende Staten
 Ai I, een koning uit het Oude Egypte
 Ai (eiland), Indonesisch eiland dat behoort tot de Banda-eilanden